Il singolare del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-3, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Magnus Norman (Campione)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Thomas Enqvist (finale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
 Patrick Rafter (terzo turno)
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)

 Albert Costa (secondo turno)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Richard Krajicek (semifinali)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Jan-Michael Gambill (terzo turno)
 Thomas Enqvist (semifinali)
 Eric Taino (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 2000
ATP Tour 2000